

События 
 Сардиния захвачена Фатимидами.
 990 (или 992) — гибель Гуннара (Исландия).
 Поляки захватили Моравию.
 990 — основание эмирата Марванидов в Амиде (Диярбакыр).
 990—1020 — царь Анийского царства Гагик I. Объединил армянские земли. Проводил политику централизации страны.
 Смерть Фудзивара Канэиэ. Регентом стал его сын Фудзивара Мититака. Его дочь Тэйси стала императрицей-супругой.
 990, ноябрь — 995, февраль — годы Сёряку в Японии.

Русь 
 Крещение новгородцев «огнём и мечом».
 Основан город Владимир на Клязьме.
 990—991 — хан печенегов Кучуг принял православие. Другие печенежские ханы воевали с Русью.
 Сестра византийского императора Василия II — Анна прибыла в Киев и вступила в брак с князем Владимиром Святославовичем.
 В Киеве начато строительство (990—996) первой каменной церкви на Руси — церкви Успения Богородицы.

Родились 
 Магистрос, Григор
 Гвидо Аретинский, итальянский музыкальный теоретик

Скончались 
 До Тхуэн (Фап Тхуэн), патриарха одной из ветвей вьетнамского буддизма.
 Преподобный Кхуонг Виет (Заступник земли Виет) (Тян Лыу).
 Около 990 — Эгиль Скаллагримсон.

См. также

Примечания